Rudakow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petrowitsch Rudakow (1910–1966), sowjetischer Politiker
 Alexei Pawlowitsch Rudakow (1917–1999), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Andrei Borissowitsch Rudakow (* 1961), russischer Fußballspieler und -trainer 
 Alexei Nikolajewitsch Rudakow (* 1947), russischer Mathematiker
 Igor Alexandrowitsch Rudakow (* 1934), sowjetischer Ruderer
 Jewgeni Wassiljewitsch Rudakow (1942–2011), sowjetischer Fußballspieler
 Konstantin Wladimirowitsch Rudakow (1954–2021), russischer Mathematiker
 Maxim Alexejewitsch Rudakow (* 1996), russischer Fußballspieler

siehe auch
 Rudakowa